Tsarévo (provient du mot tsar) peut désigner :
 Tsarévo, ville du sud-est de la Bulgarie ;
 Tsarévo, commune du sud-est de la Bulgarie ;
 Tsarévo, village dans la région de Moscou (Russie).